Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Regina Rajchrtová e Andrea Temesvári 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (quarti di finale)
 Mercedes Paz /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Penny Barg-Mager /  Leila Meskhi (quarti di finale)

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Zina Garrison /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Regina Rajchrtová /  Andrea Temesvári (finale)
 Cammy MacGregor /  Cynthia MacGregor (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1990